De Duitse anarchist, zie Gustav Landauer
Een soort rijtuig, zie Landauer (rijtuig)
Het online literair tijdschrift Landauer
De Duits-Amerikaanse fysicus Rolf Landauer